Total Death steht für:

 Total Death (Album), Album der Metal-Band Darkthrone (1996)
 Total Death (ecuadorianische Band), ecuadorianische Extreme-Metal-Band 
 Total Death (italienische Band), italienische Death- und Thrash-Metal-Band